XIX зимняя Универсиада проводилась в словацком городе Попрад с 22 по 30 января 1999 года.

В соревнованиях приняли участие 929 спортсменов — 644 мужчины и 285 женщин, представлявших 40 стран.

Проведены соревнования по девяти видам спорта:
 Биатлон
 Горнолыжный спорт
 Конькобежный спорт
 Лыжное двоеборье
 Лыжные гонки
 Прыжки с трамплина
 Сноуборд
 Фигурное катание
 Хоккей

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  || 8 || 11 || 11 || 30
|-
|| 2 || align=left |  || 7 || 3 || 0 || 10
|- style="background:#ccccff"
|| 3 || align=left |  || 4 || 7 || 7 || 18
|-
|| 4 || align=left |  || 4 || 5 || 7 || 16
|-
|| 5 || align=left |  || 4 || 3 || 3 || 10
|-
|| 6 || align=left |  || 4 || 1 || 2 || 7
|-
|| 7 || align=left |  || 4 || 0 || 2 || 6
|-
|| 8 || align=left |  || 4 || 0 || 2 || 6
|-
|| 9 || align=left |  || 3 || 5 || 6 || 14
|-
|| 10 || align=left |  || 3 || 2 || 3 || 8
|-
|| 11 || align=left |  || 3 || 0 || 2 || 5
|-
|| 12 || align=left |  || 2 || 2 || 2 || 6
|-
|| 13 || align=left |  || 1 || 2 || 1 || 4
|-
|| 14 || align=left |  || 1 || 0 || 3 || 4
|-
|| 15 || align=left |  || 0 || 4 || 0 || 4
|-
|| 16 || align=left |  || 0 || 2 || 1 || 3
|-
|| 17 || align=left |  || 0 || 2 || 0 || 2
|-
|| 18 || align=left |  || 0 || 1 || 2 || 3
|-
|| 19 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 20 || align=left |  || 0 || 1 || 0 || 1
|}

Хоккей 
Победителями турнира по хоккею на Универсиаде 1999 стала сборная Украины, второе место заняла сборная Словакии, третье — Канада. Всего в соревнованиях участвовало 9 команд.

Биатлон 

В биатлоне разыграны 8 комплектов наград — по 4 среди мужчин и женщин. По три золотых медали завоевали команды Словакии и Польши, два золота у сборной России.

Примечания

Ссылки 
 1960-2015 Statistics Winter UNIVERSIades

Зимние Универсиады
Международные спортивные соревнования в Попраде
Спорт в Словакии в 1999 году